

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Korj“ beginnt.

Korj 



Korja 
 Korjagina, Kristina (* 1999), kasachische Sprinterin
 Korjakowa, Ljudmila Nikolajewna (* 1947), sowjetisch-russische Prähistorikerin und Hochschullehrerin
 Korjan, Arschak (* 1995), russisch-armenischer Fußballspieler
 Korjaschkin, Sergei Wladimirowitsch (* 1959), sowjetischer Säbelfechter

Korje 
 Korjenic, Azra, österreichische Bautechnologin und Universitätsprofessorin

Korju 
 Korjus, Kevin (* 1993), estnischer Automobilrennfahrer
 Korjus, Miliza (1909–1980), US-amerikanische Film- und Theaterschauspielerin sowie Opernsängerin (Sopran) estnisch-polnischer Herkunft
 Korjus, Tapio (* 1961), finnischer Speerwerfer und Olympiasieger